Культурные универсалии — типовые аспекты жизни, которые проявляются во всех известных обществах. Общие явления, присущие всем человеческим культурам на всех этапах развития.

Джордж Питер Мердок вместе с коллегами из Йельского университета разработали классификацию таких культурных универсалий из 88 общих поведенческих категорий. 
Они включают: одежду, место обитания, имущество, праздники, подарки, гостеприимство, изобразительные искусства, труд, родственные связи, младенчество и детство, смерть и похороны, религиозные представления, социальную стратификацию, использование орудий труда,  наличие институтов семьи и брака и т. д. Как полагают, культурные универсалии связаны с важнейшими биологическими потребностями человека: сохранение жизни, продолжение рода, здоровое потомство.

Однако надо понимать, что конкретное содержание этих культурных универсалий может быть различным. Например, семья в том или ином виде существует у всех обществ, но некоторые общества предпочитают моногамию, другие — полиандрию, а третьи — полигинию.

Ссылки 
 КАТЕГОРИЯ «КУЛЬТУРА» В СОЦИОЛОГИИ
 Д. П. Мёрдок. Фундаментальные характеристики культуры

Культура
Этнография
Человеческое поведение